Тази страница представя турнира за Купа на Съветската армия, проведен през сезон 1961/62.

1/16 финали

1/8 финали

1/4 финали

Полуфинали

Финал 

 Голмайстори:
 1:0 Дерменджиев (33), 2:0 Харалампиев (53), 3:0 Чакъров (76)

Източници 
 bulgarian-football.com

6
6